El nombre de Álvar García puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Alvar García de Albornoz (m. 1374). Noble castellano y señor de Albornoz, de Torralba, Utiel, Beteta y Moya.
 Álvar García de Santa María (1370-1460). Historiador español y cronista del rey Juan II de Castilla.